One hace referencia a varios artículos:

Música 
 O.N.E., acrónimo de Orquesta Nacional de España.
Álbumes
 One (álbum de Bee Gees) (1989)
 One (álbum de Mick Abrahams) (1996)
 One (álbum de Angela Aki) (2005)
 One (álbum de Arashi) (2005)
 One (álbum de Planetshakers) (2009)
 One (álbum de Dany Lescano y La Roka) (2001)
Canciones
 «One (canción de Three Dog Night)» (1969)
 «One (canción de Counterline)» (2021)
 «One (canción de Metallica)» (1988)
 «One (canción de U2)» (1992)
 «One (canción de Ami Suzuki)» (2008)
 «One (canción de Cody Simpson)» (2009)
 «One (canción de Sky Ferreira)» (2010)
 «One (Your Name)» (2010), canción de Swedish House Mafia.

Además 
 ONE, Inc., asociación LGBT del movimiento homófilo.
 One Piece, anime japonés de Eiichirō Oda.
 One: Kagayaku Kisetsu e, novela visual japonesa desarrollada por Nexton.7
  One (dibujante), seudónimo del mangaka japonés creador de One-Punch Man y Mob Psycho 100.
 One (cantante), cantante de rap surcoreano.